Aristeas ist der Name von:

 Aristeas von Prokonnesos, griechischer Dichter und Magier im 7. Jahrhundert v. Chr.
 Aristeas von Megalopolis, Bildhauer im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Aristeas (Glashersteller), 1. Jahrhundert n. Chr.
 Aristeas von Aphrodisias, Bildhauer im 2. Jahrhundert n. Chr.

Siehe auch:
 Aristeasbrief
 Septuaginta